Неаполітанське фехтування - узагальнюючий термін, який служить для визначення стилю фехтування, який виник на Півдні Італії в кінці XVI століття.

Неаполітанське фехтування - це близнюк сицилійського фехтування, відмінною рисою є більш короткі рухи. У цьому стилі фехтування є серія іспанських ударів, за допомогою яких також імітується і зброю. Має свою власну бойову позицію. Це фехтування засноване на принципах і способах дії тварин, тобто в основі неаполітанського фехтування лежать логічні моделі тварин, на яких потім будується техніка. Техніка цього стилю фехтування з гордістю змішана з веселощами і танцями, чим відрізнялися неаполітанці.

Фехтувальники намагаються максимально економити сили і простір, скорочувати форму позиції. Вони не роблять коливаючих рухів, крім тих випадків, коли вони не зосереджені в бою, так як в результаті ці рухи можуть бути марними, якщо не був знайдений більш простий спосіб завдати якоїсь шкоди і оборони від супротивника.

Неаполітанська школа фехтування вважається однією з найсильніших шкіл фехтування в Італії.

Характеристика і опис 

Неаполітанське фехтування - це «квітка фехтування всіх націй». . Неаполітанська школа фехтування, на думку Чезаре Альберто Бленджіні, характеризується:

 Іспанськими ударами.
 Теоретичною механікою і біомеханіки тіла.
 Логічними моделями тварин, змішані з танцем.

Неаполітанське школа фехтування за період ведення войн ввібрала в себе і запозичила багато технічних елементів, особливостей, принципів з інших шкіл фехтування, також і інших систем.

Що запозичене від Іспанської школи фехтування:

 Наука про фехтування.
 Механізми володіння зброєю.
 Економія сили і простору.

Що запозичене від Французької школи фехтування (в 19 столітті):

 Швидкість рухів, з метою обману чи фінта.
 Використання помилок противника.

Що запозичене від Італійської школи фехтування:

 Удар і захист одночасно.
 Всі інші принципи італійського фехтування, за винятком парирування шпаги рукою.

Що запозичене від Палермської школи сицилійського фехтування (для неаполітанського напрямка - це рідна школа, оскільки вона давніша):

 Селекція прийомів (постійне коригування набору прийомів).
 Існує поняття «рекомендованих технічних елементів» тим чи іншим майстром. Далі кожен майстер формує свій пакет технічних елементів за певною системою.
 Миттєвий аналіз властивостей ворога, передбачення його дій.
 Стратегічна концепція школи: не ухилятися, не парирувати, не відступати.

Озброєння неаполітанської школи фехтування 

Творці неаполітанської школи фехтування, були індивідуалістами в усьому. Вони не бажали, щоб щось було схоже, як у інших. Вони створили власну неаполітанську шпагу, яка тримається і використовується особливим чином в бою, також своєрідний вид рапіри, і неаполітанський меч. Лезо неаполітанського меча завдовжки в чотири долоні, ширина леза вибирається на розсуд фехтувальника, в залежності від вигідних переваг. У використанні в бою приблизно на середині леза кладеться палець. Конструкція гарди передбачає ефективний захист руки, характеризується наявністю горизонтальної смужки, яка не виходить за рамки горді. Неаполітанці були озброєні як мечем, так і шаблею. Також була розроблена власна концепція школи, якої ні в кого немає. А фехтування, при цьому, вони називають - грою зі шпагою.

Окремим видом зброї Неополітанской школи вважається - «Fioretto della Scuola Napoletana». Неаполітанці використовували цю зброю, як і французи, але їх фіоретто відрізнялося більш довгою ручкою.

Відмінності і особливості 

Відмінності і особливості Неаполітанської школи фехтування від всіх інших:

 Робота пензлем.
 Робота передпліччям тільки в прямих ударах. Немає рубаючих ударів з плеча.
 Можна використовувати будь-яку стійку.
 Перемога в один випад.
 Не можна робити замах, інакше відразу можна отримати удар.
 Люблять бити на випередження.
 Віддають перевагу високій стійці.
 Не використовують зондування шпагою.
 Багато ударів відбувається за рахунок руху ніг.
 Перекладають шпагу з руки в руку, на відміну від інших.
 Використовують вільне положення ніг, переміщаючись як на пружинах.
 Люблять тримати шпагу, спрямовану в груди супротивника. При цьому, постійно змінюючи конфігурацію, можуть таким способом знущатися над противником.
 Це система, в якій один фехтувальник не схожий на іншого.
 Неаполітанське фехтування є стилем іспанської системи, так як в основі лежить величезна частина іспанської школи фехтування; має коріння венеціанського фехтування, так як ця школа ввібрала в себе частину технічних елементів і принципів венеціанської школи фехтування.

Логічні моделі неаполітанського фехтування 

Система Неаполітанської школи фехтування не схожа на Палермітанскую школу фехтування, так як в їх основі лежать різні логічні моделі. В основі Палермітанской школи лежить модель лицаря. Але можна сказати інакше, що Палермітанская школа - це брат Неаполітанської школи. Але при цьому, брати не завжди бувають близнюками, хоча в обох школах тече іспанська кров. В основі системи неаполітанського фехтування лежать чотири логічні моделі тварин - це вовк, тигр, носоріг і орел. Перші дві логічні моделі - норманські, а інші відносяться до африканських моделей побудови рухів і технічних елементів.

Танець Тарантела з певною системою неаполітанських масок призводить в рух логічні моделі тварин, тому існує загальна модель системи Неаполітанської школи фехтування з усіма її логічними моделями. Саме на цю логічну модель спочатку кріпляться рекомендовані технічні елементи.

Навпроти цього кола ставиться дзеркало, де відображаються 50 принципів неаполітанського фехтування. Ці принципи необхідні для селекції прийомів, які формують у власну систему. Всі рекомендовані технічні елементи (всього їх близько 5-6) не належать до цих принципів. А все, що береться ззовні, тобто чужі прийоми, технічні елементи, які людина запозичує з інших шкіл фехтування, то кожен технічних елемент повинен відповідати цим 50-ти принципам. Вибрані технічні елементи стають частиною власної системи, в основі якої лежать чотири логічні моделі тварин. І вважається, що це вичерпні моделі, завдяки яким можна вести бій. Тому, фехтувальники в бою використовують два види зброї, наприклад, шпага і кинджал, можуть одночасно бути задіяні 2 логічні моделі. При цьому, всі технічні елементи взаємодіють між собою у вільному порядку без логічної моделі, і моделі, в свою чергу, взаємодіють одна з одною без технічних елементів.

Майстри Неаполітанської школи фехтування 

 Франческо Антоніо Матт (Francesco Antonio Mattei);
 Карло Торелли (Carlo Torelli);
 Делла Моніка Франческо (Della Monica Francesco);
 Алессандро ді Марко (Alessandro di Marco);
 Джузеппе Розарол Скорце (Giuseppe Rosaroll Scorza);
 Альберто Марчіонне (Alberto Marchionni);
 Альберто Бленгіні (Alberto Blengini);
 Джузеппе Віллардіта (Giuseppe Villardita) і ін.

Див. також  

 Венеціанська школа фехтування
 Іспанська школа фехтування
 Генуезьке фехтування 
 Італійська школа фехтування

Література 

 Неаполітанське фехтування
 Della scherma napoletana discorso primo [-secondo]. Doue sotto il titolo dell'impossibile possibile si proua che la scherma sia scienza e non arte ... Del signor Francesco Antonio Mattei. Francesco Antonio Mattei, 1669
 Lo splendore della nobilta napoletana, ascritta ne' cinque seggi; giuoco d'arme. Esposto à somiglianza di quello, intitolato Le chemin de l'honneur. Da D. Carlo Torelli. Dedicato all'altezza serenissima di Gio. Luigi principe di Analth. -In Napoli : appresso Antonio Bulifon, all'insegna della Sirena, Carlo Torelli, 1678
 La scherma napoletana Parma. Della Monica Francesco, 1680
 Ragionamenti accademici intorno all' arte della scherma, composti da Alessandro di Marco... Alessandro di Marco, 1758
 La scienza della scherma. Giuseppe Rosaroll Scorza, 2011
 La scienza della tattica del Barone Rosaroll Scorza Cavaliere dell'ordine reale delle Due Sicilie e Maresciallo di campo comandante la quarta divisione attiva. Cesare Rosaroll-Scorza, 1814
 Trattato della spadancia, o sia Della spada larga, del barone Rosaroll Scorza, ... Giuseppe Rosaroll Scorza dalla stamperia de' fratelli Fernandes. Strada Tribunali N. 287, 1818
 Scherma della bajonetta astata. Giuseppe Rosaroll Scorza, commendatore ... Giuseppe Rosaroll Scorza dalla stamperie de' fratelli Fernandes, strada ponte di Tappia, 1818
 La scienza della strategia amministrativa e militare che contiene la topografia e la scenografia campestre, paesista e statistica gentile per ben servire gl'ordini de' tribuni, divisa in tre parti Donato Ricci. Donato Ricci, Gino Doria, Giuseppe Azzolino, 1837
 Quistioni di dritto trattate nelle conclusioni, ne' discorsi ed in altri scritti legali di Niccola Nicolini (avvocato generale del re presso la corte suprema di giustizia di Napoli). Tipografia Salita Infrascata, 1837
 Le vite de' più celebri capitani e soldati napoletani dalla giornata di Bitonto fino a' dì nostri. Mariano D'Ayala. Stamperia dell'Iride, 1843
 La scienza della scherma esposta da Blasco Florio. Tipografia del R. ospizio di beneficienza, 1844
 Trattato di scherma: sopra un nuovo sistema di giuoco misto di scuola italiana e francese. Alberto Marchionni. Dai Tipi Federigo Bencini, 1847
 Trattato teorico-pratico di spada e sciabola e varie parate di quest'ultima contro la baionetta e la lancia operetta illustrata da 30 figure incise con ritratto dell'autore compilata da Cesare Alberto Blengini... Tipi Fava e Garagnani al Progresso, 1864 
 La Scherma considerata sotto tutti i rapporti sociali, fisici e morali: Discorsi varj con note storiche ed attro. Antonio Buja. Tipografia editrice salentina, 1875
 Il vero maneggio di spada d'Alessandro Senese gentil'huomo bolognese... Alessandro Senese, Farnese per l'herede di Vittorio Benacci, 1660
 Pagano Antonio - Napoli nel 1553, un'opera di scherma da titolo Le Tre Giornate di Marc'Antonio Pagano gentil'huomo napolitano dintorno la Disciplina de l'Arme, et spetialmente della spada sola.
 Istituzione di arte ginnastica per le truppe di fanteria di S. M. Siciliana. Niccolò Abbondati. Dalla Reale Tip. Militare., 1846

Примітки 

Фехтування
Фехтування за країною
Фехтувальники
Історія Неаполя
Неаполітанське королівство